Heinz Dobler ist der Name folgender Personen:

* Heinz Dobler (Fußballspieler) (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Heinz Dobler (Informatiker) (* 1962), österreichischer Informatiker